Candidatura d'Unitat Popular (CUP), een Catalaanse politieke partij
 een Brits-Amerikaanse inhoudsmaat (in het Nederlands ook gebruikt als benaming voor de eenpersoonsverpakking van bijvoorbeeld koffiemelk of jam)
 Behamaat, een maat om de borstomvang te meten
 Beker (prijs), een sierbeker zoals bijvoorbeeld uitgereikt bij sportwedstrijden
 Cup (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk